Иезуи́тский колле́гиум:

Список иезуитских коллегиумов по странам

Белоруссия 
  в Витебске;
 Иезуитский коллегиум в Гродно;
  в Минске;
  в Могилёве;
  в Мстиславле;
 Иезуитский коллегиум в Несвиже;
 Иезуитский коллегиум в Новогрудке;
 Иезуитский коллегиум в Орше;
 Иезуитский коллегиум в Пинске;
 Иезуитский коллегиум в Полоцке;
 Иезуитский коллегиум в Слуцке;
 Иезуитский коллегиум в Юровичах.

Германия 

 Иезуитский коллегиум в Вюрцбурге;
  в Майнце;

Латвия 
 Иезуитский коллегиум в Даугавпилсе;

Литва 
 Иезуитский коллегиум в Вильно;

Польша 
 Иезуитский коллегиум в Ярославе;

Россия 
 Иезуитский коллегиум в Смоленске.

Украина 
 Иезуитский коллегиум в Кременце;
 Иезуитский коллегиум во Львове;
 Иезуитский коллегиум в Хырове;

Хорватия 
 Иезуитский коллегиум в Осиеке;

Чехия 
  в Брно;
 Клементинум в Праге;
  в Чески-Крумлове;

См.также 

 Коллегиум

Литература 
 
 

Иезуитское образование